

Persone
Alessia Cabrini (1996) – cestista italiana
Angelo Cabrini (1917-1987) – ammiraglio italiano
Angiolo Cabrini (1869-1937) – sindacalista, politico e giornalista italiano
Antonio Cabrini (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Carlo Cabrini (1925-1978) – attore italiano
Francesca Saverio Cabrini (1850-1917) – religiosa e missionaria italiana naturalizzata statunitense, santa dalla Chiesa cattolica
Luigi Cabrini (1906-1986) – calciatore e giornalista italiano

Altro
Villa Madre Cabrini, già Villa Acquarone o Palazzo Acquarone – edificio nel quartiere di Castelletto di Genova